Тхайбінь:

 Тхайбінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Тхайбінь (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Тхайбінь